Табірна вулиця — вулиця у Києві
 Табірна вулиця — вулиця у Львові

 Табірна вулиця — колишня вулиця у Дніпрі, тепер проспект Гагаріна

Вулиці